Шри Вахуни Агустиани (, , Бандунг) — индонезийская тяжелоатлетка, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года.

Биография

Карьера 

Шри стала серебряным призёром Игр в Рио-де-Жанейро. 20 августа 2017 года завоевала бронзовую медаль на Универсиаде-2017.

Помимо этих достижений индонезийская спортсменка стала серебряным призёром на Азиатских играх в Инчхоне, а также вице-чемпионкой Азии на турнире в Астане.

Результаты

Ссылки 
 Профиль  на сайте IWF

Тяжелоатлеты Индонезии
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года